Распространение COVID-19 в Латвии — в статье описывается распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Латвии, а также следствия пандемии COVID-19 для Латвии.

12 марта 2020 года в стране было объявлено чрезвычайное положение. С 9 ноября 2020 до 6 апреля 2021 во время второй волны распространения инфекции было вновь введено чрезвычайное положение (с комендантским часом). 11 октября 2021 года вновь введено чрезвычайное положение (с комендантским часом), оно будут действовать до 15 ноября 2021.

Хронология

Первая волна 
2 марта 2020 года был диагностирован первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.

На 3 апреля случаи заболевания выявлены в 54 самоуправлениях Латвии. 3 апреля скончался первый человек, у которого было выявлено заболевание Covid-19

Чрезвычайное положение
12 марта был объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы и вузы.

С 14 марта ограничительные меры стали строже: запрещены все публичные мероприятия, а неорганизованные мероприятия ограничены по численности 50 людьми, а по продолжительности — временем 23:00. С 17 марта прекращены международные пассажирские перевозки.

С 17 марта прекращены международные пассажирские перевозки, до окончания чрезвычайного положения через границу Латвии с Россией и Белоруссией могут въезжать только граждане и неграждане Латвии и иностранные граждане с видом на жительство в стране, а выезд с территории государства разрешён только иностранцам.

21 марта заразился депутат Сейма Латвии Артус Кайминьш, в связи этим Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии назначил самоизоляцию на 14 дней всем депутатов сейма Латвии и членам правительства.

20 марта Сейм Латвии поддержал закрытие игровых залов и приостановку азартных игр в интерактивной среде. Запрет коснулся всех видов азартных игр, но не лотерей. В результате Optibet, один из операторов игорного рынка, подал иск в Конституционный суд. Предметом иска стал незаконный по мнению истца запрет на онлайн-беттинг.
С 20 марта во всех местах торговли люди должны обязательно соблюдать дистанцию 2 метра. С 30 марта запрещены все религиозные мероприятия, которые требуют присутствия людей, а также все частные мероприятия, кроме похорон на открытом воздухе. С 31 марта в магазинах на площади 4 м² запрещено находится более чем одному человеку, в местах общественного питания необходимо обеспечивать дистанцию в два метра между столиками

На 25 марта в Латвии зафиксированы случаи местной трансмиссии COVID-19 (по меньшей мере пять человек, рижан), то есть случаи, когда пути передачи коронавируса отследить невозможно — они не имеют четкой эпидемиологической связи с каким-либо конкретным больным или путешествием за границу (то есть с этого дня можно утверждать, что в Латвии началась местная циркуляция вируса в обществе).

7 апреля было объявлено о продлении чрезвычайного положения на 4 недели в связи с ростом количества больных.
Режим чрезвычайного положения был продлен правительством ещё раз, 7 мая, до 9 июня.

4 мая в Латвии не было выявлено, впервые за прошедшие сутки, новых случаев заражения.

С 4 по 10 мая было зарегистрировано 50 случаев инфицирования,
с 11 по 17 мая — 63 случая. Рост на 13 человек или 26 %, связан с социальным учреждением «Марснени», где Covid-19 был выявлен у четырёх работников и 17 клиентов (на 22 мая количество заболевших приближается к 50 чел.).

После 10 июня в Латвии действует специальный закон, который де-факто сохраняет в стране готовность к эпидемиологической угрозе. Работа университетов не возобновляется.

Карантин
31 января 2020 года Министерство иностранных дел Латвии рекомендовало не ездить в китайский город Хубэй, и в целом оценить необходимость поездки в Китай. МИД также рекомендовал всем, кто возвращался из Китая и испытывал симптомы коронавирусной инфекции, обратиться за медицинской помощью и информировать о своих поездках и контактах. 
27 февраля для прилетевших из Турции был введён 14-дневный домашний карантин.
По данным Центра контроля и профилактики заболеваний Латвии на 16 марта на самоизоляции находилось 250 человек.

10 и 13 апреля полиция оштрафовала молодого человека на максимальную сумму 2000 евро за несоблюдение самоизоляции после возвращения из-за границы.

Вторая и третья волна 
9 ноября 2020 было возобновлено чрезвычайное положение.
Введены запреты на продажу некоторых непродовольственных товаров (внутри магазинов часть стендов открыта, часть — заклеена; приобретать товар с открытых стендов можно непосредственно на месте, запрещённых — заказывать через интернет или по телефону). Магазины, где продаются товары не первой необходимости, должны закрываться по выходным. Салоны красоты закрыты (но парикмахеры и книжные магазины работают), общепит — только на вынос. 1 декабря правительство разрешило работать маникюршам и косметологам, но одновременно ввело запрет на продажу сигарет, алкоголя и непродовольственных товаров по выходным дням.
Тогда же был введён запрет на массовые мероприятия (это не помешало противникам ограничений собрать в центре Риги на двух пикетах несколько сотен человек). 
С 3 декабря на всей территории Латвии жители при выполнении повседневных дел должны соблюдать принцип 2+2 — два метра, два человека.
С 6 декабря в Латвии продлили чрезвычайную ситуацию до 11 января 2021, а с 7 декабря, началось внедрение более строгих мер безопасности и ограничений (прекращается работа всех мест культурного досуга, выставок, а также ярмарок, включая рождественские базарчики; в библиотеках разрешено выдавать очно книги навынос и, с соблюдением мер эпидемиологической безопасности; для посетителей продолжают работать музеи. разрешено проводить организованные собрания, пикеты и шествия, однако при участии не больше 25 человек. Запрещается устраивать частные мероприятия, кроме проводимых в рамках одного домашнего хозяйства). 
К 17 декабря правительство поменяло тактику: закрыло салоны красоты, разрешило торговлю алкоголем по выходным и распространило запрет на продажу непродовольственных товаров на всю рабочую неделю. Ограничения будут действовать как минимум до 25 января 2021. 
29 декабря было объявлено о введении комендантского часа с 22:00, во время праздников и по выходным дням (в итоге на Новый год полиция оформила 1136 административных протоколов).

31 декабря режим чрезвычайного положения в республике продлён до 7 февраля.

5 января 2021 года двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тыс. человек достиг 581. Премьер-министр Кришьянис Кариньш отправляет в отставку министра здравоохранения Илзе Винкеле (обязанности главы минздрава стал временно исполнять глава минобороны Артис Пабрикс); далее Минздрав Латвии возглавил экс-министр экономики Даниэль Павлютс.

В первую неделю января 2021 началась массовая вакцинация (темпы медленные, из-за нехватки вакцин)

За вторую неделю января количество новых случаев "Covid-19 увеличилось на 12 % и в среднем составляет 980 в день. Рост числа новых случаев связывают с растущими объёмами тестирования (количество тестов на Covid-19 значительно увеличилось).

С 15 января для въезда в Латвию, для прохождения пограничного контроля требуется наличие отрицательного теста на Covid-19, сделанного не позднее чем за 72 часа до выезда.
С 25 января всем прибывающим в страну лицам необходимо предъявить отрицательный результат теста, сделанный по методике ПЦР.

Чрезвычайное положение, введенное с 9 ноября по 7 февраля, 5 февраля 2021 продлено до 6 апреля, а применение комендантского часа правительство ещё будет обсуждать.
При этом отмён списков товаров, которые можно будет купить в определённых магазинах (напр., книжные магазины) с 8 февраля.
Также, приняты меры, чтобы замедлить проникновение в Латвию «британской» мутации Ковид, введя ограничения на поездки и более строго контролируя границы, также ограничен въезд в Латвию лиц с временным видом на жительство, за исключением случаев, когда человек приезжает с целью работы..
Сейчас Латвия занимает пятое место по заболеваемости Covid-19 в ЕС.

18 февраля 2021 года Сейм Латвии объявил об изменениях в «Законе о борьбе с инфекцией Covid-19», согласно которым было принято решение, что в Латвии будет выплачено единовременного пособия в размере 500 евро на каждого ребёнка, пособие будет выплачено в общей сложности 364 097 детям, и на эти цели будет потрачено 182 миллиона евро. Эта единовременная финансовая поддержка будет покрываться программой бюджета на случай непредвиденных обстоятельств.
Цель этого пособия — оказать поддержку родителям, которые вынуждены вкладывать огромные ресурсы, чтобы иметь возможность совмещать рабочие обязанности и образование своих детей, не теряя работы.
Пособие предоставляется всем детям в возрасте до 15 лет и в возрасте от 15 до 20 лет, получающим образование, а также детям, родившимся до 6 апреля.
18 марта Агентство государственного социального страхования осуществило первый из трех переводов, начав выплату единовременного пособия; казначейство перечислило латвийским семьям 62 320 000 евро. 

Март 2021
9 марта (рассматривались два варианта: сценарий А, предусматривающий, что экономическая жизнь продолжится активнее, и сценарий D — полный локдаун, причём в самом скором времени) одобрен перевод тотального большинства сотрудников на дистанционную работу на весь срок действия режима чрезвычайной ситуации (то есть до 6 апреля); на производствах будет предписано соблюдать строжайшие меры эпидемиологической безопасности. Работающим в остальных секторах экономики разрешено будет являться на рабочее место лишь с письменного разрешения руководителя учреждения. Услуги разрешено будет оказывать очно только по предварительной записи. Передвижение населения пока решено не ограничивать.

В начале марта более 9 % образцов содержали новый штамм COVID-19, хотя его количество не увеличилось вдвое, как и в других странах. 12 марта правительство приняло решение о дополнительных ограничениях для сдерживания распространения коронавируса и предотвращения распространения третьей волны нового штамма, в частности, это включало удалённую работу, за исключением основных рабочих, и рабочие места, на которых нельзя работать удалённо. Уга Думпис сказал, что в настоящее время ограничения не могут быть сняты.

К середине марта, когда было вакцинировано 5,1 % населения, Латвия была на втором месте по самому низкому показателю среди стран ЕС и Европейской экономической зоны. Премьер-министр Кариньш отмечает, что распределение вакцин между странами не было пропорциональным, и Латвия получила пропорционально меньше доз, однако ЕС ответил на общее письмо нескольких стран, что это не так, и страны могут сами выбирать количество полученных доз вакцины из выделенных им сумм.

К середине марта предполагалось вакцинировать 3000 человек в день, хотя ранее цель в 2500 человек в день не была достигнута и оставалась на уровне ниже 2000 человек в день. Также имели место задержки с доставкой вакцины, и меньшее количество доз было распределено в места вакцинации. Латвия планирует открыть одиннадцать крупных центров вакцинации в дополнение к небольшим центрам. Согласно опросу SKDS, только 29 % латвийцев воспользуются первой возможностью сделать прививку. На основании отчётов других стран, использование вакцины AstraZeneca было временно приостановлено после расследования; планируется возобновить его использование.

Апрель 2021
7 апреля в Латвии заканчивается чрезвычайное положение. Хотя ограничения остаются в силе, открываться разрешено только некоторым магазинам.

Как и в других странах, существует движение «антипрививочников».

Четвёртая волна 
октябрь
Кабинет министров Латвии принял решение о введении в республике локдауна, из-за значительного роста распространения коронавируса. Ограничения вступили в силу 21 октября 2021 и будут действовать до 15 ноября, на этот период закрываются все магазины, исключения сделаны только для тех, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Кроме того, в стране вводится комендантский час, с 20:00 до 5:00 разрешено находиться вне дома только по уважительной причине — работа, лечение и т. д.. Проведение массовых мероприятий запрещено. Обучение школьников пока будет проводиться дистанционно. 
С 15 ноября будет отменен комендантский час, но продолжит действовать ряд ограничений.

26 октября: 3206 случаев инфекции (сделано 27 089 тестов), исторический максимум за всю пандемию; умерло 33 инфицированных (третий исторически максимум: больше было 27 декабря 2020 (44, но тогда после рождественских праздников сообщили данные сразу за несколько дней) и 7 января (36 смертей)).

4 ноября Сейм принял поправки, которые устанавливают право работодателя по истечении определённого времени увольнять невакцинированных сотрудников, к которым относится требование вакцинации.

 2022
После окончания чрезвычайной ситуации (ЧС), то есть с 1 марта, будут отменены требования о соблюдении самоизоляции после въезда в Латвию.

См. также 
 Распространение COVID-19 в Литве
 Распространение COVID-19 в Эстонии

Примечания

Ссылки 
  COVID-19 на сайте Министерства здравоохранения
 Центр профилактики и контроля заболеваний — Актуалии
 Британская газета The Daily Telegraph оценила эффективность мер, принятых латвийским правительством для сдерживания пандемии коронавируса. // 27 апреля 2020
 «Эта страна создана для самоизоляции»: иностранцы пытаются понять Латвию (Washington Post о том, как обстоят дела в Латвии в связи с распространением Covid-19) // 18 мая 2020
  Communitas, Левитс и теории заговора. Латвийский социоантрополог о парадоксах кризиса Covid-19 в Латвии // Delfi.lv, 23.05.2020
 Военные батальона НАТО, дислоцированного в Латвии, заразились COVID-19 // Вести.ру, 6 января 2021
 Нашли крайних: власти Латвии обвинили русскоязычных в распространении коронавируса. Правительство страны сознательно маргинализирует некоренное население // Известия, 2 ноября 2021
 В Латвии заболеваемость Covid-19 — ниже литовской и эстонской // rus.lsm.lv, 13 деабря 2021

Латвия
Латвия
Эпидемии в Латвии
Пандемия COVID-19 в Латвии